The Hybrid — дебютний студійний альбом детройтського репера Денні Брауна, виданий 16 березня 2010 р. вашингтонським лейблом Rappers I Know як безкоштовне завантаження, а невдовзі й на вінилі. 28 лютого 2011 на iTunes з'явилося делюкс-видання релізу. Саме через The Hybrid Нік Кетчдабз, співзасновник Fool's Gold Records, вирішив підписати з виконавцем контракт.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Денні Брауна
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 2010